Salettes puede referirse a: 

 Salettes, comuna francesa situada en Drôme.
 Salettes, comuna francesa situada en Alto Loira.